Рома́н Анато́льевич Ромашо́в (род. 27 июня 1965, пос. Глубокий, Каменский район, Ростовская область, СССР) — российский юрист. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедры теории и истории государства и права ЛГУ им. А.С. Пушкина, генерал-майор внутренней службы.

Биография 
Родился 27 июня 1965 года в посёлке Глубокий Каменского района Ростовской области.

В 1985 году с отличием окончил Иркутское пожарно-техническое училище МВД СССР по специальности «пожарный техник», в 1990 г. — юридический факультет Ленинградского высшего политического училища имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, в 2014 г. — психологический факультет Самарского государственного университета по специальности «психология». Будучи слушателем высшего политического училища, неоднократно привлекался для выполнения служебных заданий по урегулированию межнациональных конфликтов в составе сводного батальона внутренних войск в «горячих точках» СССР (Ереване, Баку, Фергане).

В 1989 году стал мастером спорта СССР по военно-спортивному многоборью.

В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Общество и государство: концепция Дж. Локка».

В 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему «Современный конституционализм: теоретико-правовой анализ» по специальности 12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

В 1998—2008 годах — начальник кафедры теории права и государства Санкт-Петербургского университета МВД России.

В 1999 г. проходил стажировку в Чикагском университете, а в 2001 г. — в аппарате атторнея штата Иллинойс в графстве Мак Лин (США).

В 1999 году присвоено ученое звание профессора.

В 2003 году за большие заслуги в развитии приоритетных направлений юридических наук, воспитание и подготовку научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

С 2006 года — профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельности, научный руководитель, декан юридического факультета Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

В 2009-2015 годах — начальник Самарского юридического института ФСИН России.

12 декабря 2010 года присвоено специальное звание генерал-майор внутренней службы.

В 2016—2017 годах — начальник Управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз».

С сентября 2017 года — профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

С сентября 2017 года — профессор кафедры уголовного права и криминологии Самарского Национального исследовательского университета им. С. П. Королева (внешнее совместительство).

Сфера научных интересов — теоретические концепции конституционализма и федерализма, проблемы соотношения и взаимодействия государства и гражданского общества, теоретико-правовые аспекты юридической конфликтологии.

Автор и соавтор свыше 400 научных трудов и учебно-методических пособий общим объёмом около 630 печатных листов. Среди них 5 монографий, 29 учебных и учебно-методических пособий, 5 учебников.

Член диссертационных советов при Самарском национальном исследовательском университете и при Казанском (Приволжском) федеральном университете. Стаж работы в диссертационных советах — более 15 лет. Под его непосредственным научным руководством подготовлено более 30 кандидатов и 8 докторов юридических наук.

Награды 
 почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»;
 нагрудный знак «За отличную службу в МВД»;
 медаль «200 лет МВД России»;
 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 медаль «За отличие в службе» 2 степени;
 медаль «За отличие в службе» 1 степени;
 нагрудный знак «За верность долгу»;

Научные труды

Монографии

Статьи 
 Использование зарубежного опыта в деятельности ОВД (тезисы выступления на межвузовской научно-практической конференции) // Государство и право, 1993. № 12.
 Гражданское общество и правовое государство; проблемы соотношения. // Правоохранительная деятельность и правовое государство. Сборник трудов адъюнктов и со-искателей. Вып.3. /Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1994
 Права человека и статус правоохранительных органов (тезисы выступления на международном симпозиуме // Государство и право, 1994. № 11.
 Концепция естественного права и общественного договора в социально-политических учениях Западной Европы XVII—XVIII вв. Вопросы подготовки и переподготовки юридических кадров в условиях правовой реформы в РФ. // Тезисы научно-методической конференции. Красноярск: Красноярский государственный университет, 1994
 Роль традиционных концепций развития личности в формировании нравственного облика сотрудника ОВД. // Проблемы и пути ду-ховно-нравственного воспитания личного состава ОВД. Материалы научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1994.)
 Соотношение «естественного состояния» и гражданского общества в политико-правовых учениях Западной Европы XVII—XVIII вв. // Правовые и организационные вопросы деятельности ОВД. Сборник трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. Вып.4. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995
 Международные гарантии прав человека: практика Европейского сообщества. Правопорядок и органы внутренних дел // Сборник трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. Вып.6. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995
 Экономико-правовые аспекты реформирования государственной власти в современной России. // Правовое государство и проблемы реформирования правоохранительных органов. Сборник трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. Вып.5. Ч.2 СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995
 Конституционная реформа в России: проблемы и перспективы. // Правовое государство и проблемы реформирования правоохранительных органов. Сборник трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. Вып. 5. Ч.2 СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995
 Соблюдение законности как важнейшее условие формирования правового государства // Сборник трудов докторантов, адъюнктов и соискателей Вып. 4. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995
 Актуальные проблемы преподавания общей теории государства и права: обсуждение курса лекций Л. И. Спиридонова (тезисы вы-ступления). // Правоведение. 1996. № 2.

Примечания

Литература 
 

Преподаватели Самарского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского университета МВД России
Генералы внутренней службы (Россия)
Конституционализм
Преподаватели Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Выпускники Самаркандского государственного университета
Мастера спорта СССР
Преподаватели Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина